2 miejscowości w Polsce: 
 Damiany – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Czerwin 
 Damiany – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. włoszczowskim, w gminie Moskorzew